

Населені пункти та їхні частини
 Мислібуж — місто в Мисліборському повіті Західнопоморського воєводства
 Мислібуж — гміна в Мисліборському повіті Західнопоморського воєводства
 Мислібуж — село в гміні Пашовіце Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мислібуж — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Мислібуж — село в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Мислібуж — осада в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки